Йесика Моутон Гианелла (родилась в 1987) победила на конкурсе Мисс Боливия 2011 года, и представляла свою страну в 2012 году на конкурсе Мисс Вселенная.

Юность 
Моутон свободно говорит по-английски, и учится по специальности связи с общественностью. Йесика принимала участие в конкурсах с детства. Йесика Мутон стала победительницей конкурса «Богиня Фортуна» Бинго Бахити 2010 году, проведенного среди 14 кандидаток.

Мисс Боливия 2011 
Йесика Моутон, мисс Литорал 2011 года, новая Мисс Вселенная Боливия 2011 года, коронована 30 июня в Санта-Крус.Она также выиграла титул Мисс Фотогеничность. Йесика сказала: «Я хочу, представлять нашу страну за рубежом, чтобы показать разнообразные красоты Боливии, страну творческих людей».

Мисс Вселенная 2012 
Йесика Моутон участвовала в конкурсе Мисс Вселенная 2012 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Личная жизнь 
Моутон вышла замуж за Герсона Гутиерреса в 2013 году; и родила ребёнка в 2014 году.

Примечания 

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2012»
Фотомодели Боливии